Franciaország
Bois, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Bois-Jérôme-Saint-Ouen, település Franciaországban, Eure megyében
Bois-Arnault, település Franciaországban, Eure megyében
Bois-Anzeray, település Franciaországban, Eure megyében
Bois-Bernard, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Bois-lès-Pargny, település Franciaországban, Aisne megyében
Bois-Héroult, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bois-l’Évêque, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bois-d’Ennebourg, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bois-Guillaume, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bois-Normand-près-Lyre, település Franciaországban, Eure megyében